Karbi peut désigner :
 le karbi, une langue tibéto-birmane ;
 le peuple Karbi, une ethnie qui vit dans l'État d'Assam en Inde ;
 Karbi, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie.